Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди мужчин 2017 проводился с 11 по 18 февраля 2017 в городе Флимс.

В чемпионате принимало участие 6 команд.

Победителями чемпионата стала команда Genève (скип Петер де Круз), победившая в финале команду Dübendorf Rossweid (скип Феликс Аттингер). Бронзовые медали завоевала команда Adelboden veriset (скип Марк Пфистер).

Одновременно и там же проходил Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди женщин 2017.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в два круга. Три лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (четвертьфинал или «1-я команда против 2-й»). Проигравшая команда встречается в полуфинале с 3-й командой; победитель полуфинала проходит в финал, проигравший занимает общее 3-е место.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник: )

Групповой этап 

 команды, выходящие в плей-офф

На места с 4-го по 6-е команды ранжированы по результатам тестовых бросков в дом ().

Первый круг 

Сессия 1. 11 февраля, 14:00

Сессия 2. 11 февраля, 19:00

Сессия 3. 12 февраля, 9:00

Сессия 4. 12 февраля, 14:00

Сессия 5. 12 февраля, 19:00

Сессия 6. 13 февраля, 9:00

Сессия 7. 13 февраля, 14:00

Сессия 8. 13 февраля, 19:00

Второй круг 

Сессия 9. 14 февраля, 9:00

Сессия 10. 14 февраля, 14:00

Сессия 11. 14 февраля, 19:00

Сессия 12. 15 февраля, 9:00

Сессия 13. 15 февраля, 14:00

Сессия 14. 15 февраля, 19:00

Сессия 15. 16 февраля, 9:00

Сессия 16. 16 февраля, 14:00

Плей-офф 
{{PagePlayoffBracket 
| RD1= Четвертьфинал(1-я команда против 2-й)
| RD2= Полуфинал
| RD3= Финал
| team-width = 160px

| RD1-seed1= 1
| RD1-team1= | RD1-score1= 6| RD1-seed2= 2
| RD1-team2= 
| RD1-score2= 5
| RD1-seed3= 3
| RD1-team3= 
| RD1-score3= 
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= 
| RD1-score4= 

| RD2-seed1= 2
| RD2-team1= 
| RD2-score1= 8
| RD2-seed2= 3
| RD2-team2= 
| RD2-score2= 6

| RD3-seed1= 1
| RD3-team1= 
| RD3-score1= 8
| RD3-seed2= 2
| RD3-team2= 
| RD3-score2= 6
}}Четвертьфинал (1-я команда против 2-й). 17 февраля, 12:00Полуфинал. 17 февраля, 19:00Финал.' 18 февраля, 10:00''

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Видео:

См. также 
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди женщин 2017
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных команд 2017
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных пар 2017
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди юниоров 2017

Спорт в Швейцарии в 2017 году
Чемпионаты Швейцарии по кёрлингу среди мужчин
Февраль 2017 года